

Presentación previa 
Gong Maoxin y Yi Chu-huan eran ellos defensores del título, decidieron defender el título por separados.

Gong Maoxin y Zhang Ze ganaron el título tras derrotar en la final Ruan Roelofse y Yi Chu-huan.

Cabeza de serie

  Antonio Šančić /  Franko Škugor (Semifinales)
  Roman Jebavý /  Igor Zelenay (Cuartos de final)

<ol start=3>
 ''' Gong Maoxin /  Zhang Ze (Campeones)
  Peng Hsien-yin /  Sanchai Ratiwatana ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Zhuhai 2017